Тузи је градско насеље и седиште истоимене општине у Црној Гори.

Тузи се такође може односити и на:
 Општина Тузи, општина у Црној Гори
 Тузи (катун), катун у Црној Гори